USS Honolulu war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Honolulu benannt wurden:

 USS Honolulu (1917)
 USS Honolulu (CL-48)
 USS Honolulu (SSN-718)

Honolulu
USS